Колин Остин (; 26 июля 1941, Мельбурн — 13 августа 2010, ) — британский филолог-классик и папиролог. Профессор Кембриджа, член Британской академии (1983).

Биография 

Родился в семье австралийского профессора французского языка Ллойда Остина и его супруги француженки Jeanne-Françoise Guérin. Когда Колину было пять лет, семья переехала в Британию, а затем во Францию, где он и вырос. Его отец был членом Британской академии с 1968 года.

Остин учился сначала в лицее в Париже, затем в Манчестерской средней школе (Manchester Grammar School), в кембриджском Колледже Иисуса (Jesus College) (бакалавр), а в оксфордском Крайст-Чёрч сэр Хью Ллойд-Джонс руководил его диссертацией на докторскую степень по Аристофану (1965).
Также в Оксфорде Остин обучался папирологии.

С 1965 года научный сотрудник, с 1969 года преподаватель, с 1989 года профессор, с 2008 года эмерит-профессор греческого языка Кембриджского университета. Одновременно в 1965—2005 годах директор классических штудий и в 1998—2008 годах профессор греческого языка кембриджского колледжа Тринити Холл. Член последнего (1965—2008), затем эмерит. Являлся другом оксфордского профессора Питера Парсонса.

Умер от рака.

Жена с 1967 года — художница и гравер Mishtu Mazumbar, сын и дочь, внуки.

Основные работы 
 Aristophanes, Thesmophoriazusal, 2004
 Posidippo di Pella, epigrammi, 2001
 Nova fragmenta Euripidea, 1968
 Poetae comici graeci, (8 vols), 1983-2001

Примечания

Ссылки 
 AUSTIN, Professor Colin на сайте Британской академии
 Colin Austin obituary  // The Guardian
 Professor Colin Austin  // The Independent

Выпускники Кембриджского университета
Выпускники Джизус-колледжа (Кембридж)
Профессора Кембриджского университета
Члены Британской академии
Филологи Великобритании